Augustine Variot (1866-1959), communiste française ;
 Gaston Variot (1855-1930), médecin français ;
 Jean-François Variot (1946-), publicitaire français.